L'auberge d'Angleterre peut désigner :
 l'auberge hospitalière de Rhodes
 l'auberge hospitalière d'Il-Birgu